Зе () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 7 06 23.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Маллаун (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 8 мест.
 местный список: 4 места.
 местный блок: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля